Cattedrale dello Spirito Santo, ad Accra
Cattedrale dello Spirito Santo, a George Town
 Cattedrale dello Spirito Santo, ad Istanbul
 Cattedrale dello Spirito Santo, a Lugoj
 Cattedrale dello Spirito Santo, a Minsk
 Cattedrale dello Spirito Santo, a Mombasa
 Cattedrale dello Spirito Santo, a Terrassa
 Cattedrale dello Spirito Santo, a Varsavia